2 miejscowości w Polsce: 
 Anielów – kolonia w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Sulmierzyce 
 Anielów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Sobolew